Scholz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hildemar Wolfgang Scholz
 Peter Scholz
 Tomas Scholz
 Ursula Scholz